Chryses – o Crise, una cothurnata dello scrittore romano Marco Pacuvio

Mitologia 

 Crise – personaggio della mitologia greca. Padre di Criseide e sacerdote di Apollo
 Crise – personaggio della mitologia greca. Figlia di Pallante e sposa di Dardano
 Crise – personaggio della mitologia greca. Nome di un figlio di Agamennone e Criseide
 Crise – personaggio della mitologia greca. Figlia di Almo, amata da Ares e madre di Flegias
 Crise – personaggio della mitologia greca. Un epiteto di Afrodite a Lesbo
 Crise – personaggio della mitologia greca. Figlia di Timandro e sorella di Euritione, Hellotis e Cotto 
 Crise – personaggio della mitologia greca. Una ninfa di Lemno (o dell'isola di Crise) che attirò Filottete verso il morso di un serpente

Note